Грос-Са́ус (), также мы́за Са́усти () — рыцарская мыза на севере Эстонии в волости Кийли уезда Харьюмаа. 

Согласно историческому административному делению, относилась к Приходу Юри ().

История мызы 
Впервые упоминается в 1453 году. Тогда уже могли быть построены первые каменные здания мызы, и подвальные помещения построенного в то время главного здания могут восходить к средним векам.

В XVII веке мыза принадлежала дворянскому роду Шаренбергов (Scharenberg). Тогда было возведено большое и представительное главное здание (господский дом) в стиле барокко, которое позже было уничтожено. 

Когда в первой половине XVII века от мызы Саусти отделили мызу Фридрихсгоф (которая в то время носила ещё имя Väike-Sausti (Маленькая Саусти)), старую мызу стали называть Большая Саусти (, ).

После Северной войны в нескольких сотнях метров южнее старых главных зданий (господских домов) средневековой мызы и мызы шведского времени было построено новое главное здание.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, мыза обозначена как мз. Гросъ Саусъ.

От старого господского особняка мызы остались только подвалы, которые сохранились в задней части мызного парка.

Главное здание 

Сохранившееся до наших дней главное здание было построено как минимум в двух частях. Более старая часть была построена семьёй Тизенгаузенов на рубеже XVIII—XIX веков. В начале XX века была пристроена новая массивная двухэтажная часть. В XVIII—XIX веках была также построена большая часть вспомогательных зданий (хозяйственных построек), в основном на юго-востоке и юге от главного здания.

Мызный комплекс 
Мызный комплекс в начале 1990-х годов был продан в частное владение. За этим последовала существенная реконструкция и реставрация главного здания, парка и различных мызных строений, что сделало мызу Саусти одной из наиболее красиво отреставрированных мыз в Эстонии. Вместе с тем ни главное здание, ни какой-либо другой объект мызного комплекса не внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Мыза используется для проведений конференций, банкетов и других праздничный мероприятий.

На востоке от главного здания раскинулся живописный пруд.

См. также 
 Фридрихсгоф (мыза Сауэ)
 Приход Юри
 Список мыз Харьюмаа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мызы Грос-Саус (Саусти) 
 Официальный сайт мызы Грос-Саус (Саусти) 
 Мыза Грос-Саус (Саусти) на портале «Мызы Эстонии» 

Мызы Эстонии
Харьюмаа
Тизенгаузены